Капорали () — итальянская фамилия.

 Капорали, Джованни Баттиста — итальянский художник и архитектор.
 Капорали, Родольфо — итальянский пианист и музыкальный педагог.
 Капорали, Чезаре — итальянский поэт.
 Капорали, Энрико — итальянский философ.

См. также 
 Капра́л (фр. Caporal)